Арнаудов — фамилия. Известные носители:

 Арнаудов, Александр (в монашестве Авенир; 1930—2001) — епископ Болгарской православной церкви.
 Арнаудов, Васил (1933—1991) — болгарский хоровой дирижёр и педагог.
 Арнаудов, Михаил (1878—1978) — болгарский учёный, фольклорист, историк литературы.
 Арнаудов, Пётр (род. 1986) — болгарский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Арнаудов, Цанко (род. 1992) — португальский легкоатлет болгарского происхождения, специализирующийся в толкании ядра.
 Арнаудов, Юри (1917—1976) — болгарский кинорежиссёр.